Bilimbia är ett släkte av lavar. Bilimbia ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bilimbia